Тацуо Сайто (, ; 10 июня 1902, Токио, Япония — 2 марта 1968, там же) — популярный японский киноактёр, известный миру главным образом по фильмам мастера кинорежиссуры Ясудзиро Одзу, у которого снимался неоднократно, начиная с 1928 года до 1950-го (последняя роль в киноленте Одзу «Сёстры Мунэката»).

Биография 
Его отец был токийским брокером, заядлым театралом и киноманом. Тацуо окончил сингапурский коммерческий колледж в Токио (ныне это средняя школа Киека Кото в токийском районе Бункё), после чего какое-то время работал в иностранной торговой компании.

В 1923 году устроился на работу в киностудию Shochiku Kamata, где в том же году дебютировал эпизодической ролью в фильме режиссёра Кёхико Усихары «Волчья стая». Снявшись ещё в нескольких эпизодах Тацуо покинул студию, перейдя в конкурирующую кинокомпанию Nikkatsu, где также поначалу пришлось работать только в эпизодических ролях. С 1925 года начал играть главные роли. Вернулся на студию Shochiku Kamata в 1926 году. Два года спустя молодой актёр начинает сотрудничество с Ясудзиро Одзу, снявшись в его киноленте из так называемой «студенческой серии» «Мечты юности», однако этот фильм не сохранился до наших дней, а вот первый фильм Одзу из сохранившихся называется похоже — «Дни юности» (1929), и в нём тоже играет Сайто, причём главную роль. В первые годы совместной работы с Одзу, Тацуо Сайто был буквально «незаменимым», снимаясь почти в каждой киноленте режиссёра. После 1950 года Одзу больше не позовёт Тацуо Сайто в свои киноработы, по мнению кинокритика и драматурга Мацуо Киси они разругаются из-за актрисы Юкико Иноуэ, с которой Сайто в то время будет иметь любовную связь.

Актёр будет очень востребованным в 1930 — 1960-е годы, много снимаясь и у других режиссёров: Ясудзиро Симадзу, Хэйноскэ Госё, Хироси Симидзу, Микио Нарусэ, Тэйносукэ Кинугаса и др. В 1953 году дебютировал в режиссуре, поставив до 1957 года пять фильмов. В начале 1950-х актёр нашёл агента в Голливуде, который подыскивал ему роли в американских фильмах. Таким образом, актёр в 1950-х — 1960-х очень много работал в США. Тацуо Сайто за 45 лет работы в кино снялся более чем в 260 кинолентах, не считая ещё огромного количества телевизионных работ актёра.

Умер в 1968 году в возрасте 65 лет от рака лёгких.

Избранная фильмография

Режиссёрские работы

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от рака
Умершие от рака лёгкого
Режиссёры XX века
Режиссёры Японии